Son of a Gun steht für:

 Son of a Gun (1926), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Hurst 
 Son of a Gun (2014), australischer Spielfilm von Julius Avery